Wapen van Brakel (Zaltbommel), het wapen van de voormalige gemeente Brakel in Gelderland (Nederland)
 Wapen van Brakel (Oost-Vlaanderen), het wapen van de gemeente Brakel in Oost-Vlaanderen (België)
 Wapen van Brakel (Duitsland), het wapen van de gemeente Brakel in Noordrijn-Westfalen (Duitsland)